Николай Николаевич Архипов:
 Архипов, Николай Николаевич (более известен под фамилией Арбатов; 1869—1926) — русский театральный режиссёр и педагог.
 Архипов, Николай Николаевич (1907—1963) — инженер, участник советской атомной программы, лауреат Сталинской премии.